Tommasi oder Tommasí ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Tommasi (1935–2021), italienischer Jazzmusiker und Komponist
 Bruno Tommasi (1930–2015), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Lucca
 Carlo Tommasi (1937–2018), italienischer Bühnenbildner
 Damiano Tommasi (* 1974), italienischer Fußballspieler und -funktionär sowie Politiker
 Giovanni Battista Tommasi (1731–1805), 73. Großmeister des Malteserordens (1803–1805)
 José Vittorio Tommasí (1930–1998), argentinischer Geistlicher, Bischof von Nueve de Julio
 Natale Tommasi (1853–1923), österreichisch-italienischer Architekt
 Virgilio Tommasi (1905–1998), italienischer Weitspringer

Siehe auch:
 Tomasi